Qassia bezeichnet:
 Qassia (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qassia (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassia (Fjord), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland